Diese Stammtafel zeigt die verwandtschaftlichen Beziehungen der Königinnen und Könige Dänemarks untereinander sowie zu anderen Herrscherhäusern. Die Herrscher Dänemarks sind mit der Krone von Dänemark markiert.

Die Stammtafel beginnt mit Gorm dem Alten, der wie in der Liste der Könige Dänemarks beschrieben als erster König von Dänemark angesehen wird.

Stammtafel

Siehe auch 
 Liste der Könige Dänemarks

Danemark
 Stammtafel der danischen Konige
!Stammtafel der danischen Konige